Végvári Tamás (1937–2010) színművész
Végvári Tamás (1962) festőművész